Энстати́т ( — противник, сопротивляющийся) Mg2[Si2O6] — минерал, относится к силикатам (пироксены).

Название минерала произошло от  (энстатес) «противник», «сопротивляющийся», что связано с устойчивостью энстатита к плавлению. В неправильных зёрнах с уверенностью может быть определен лишь в тонких шлифах под микроскопом по оптическим константам. От моноклинных пироксенов отличается по прямому углу погасания.

 Твёрдость 5—6;
 Удельный вес 3,1—3,2;
 Спайность средняя;
 Излом раковистый;
 Цвет бесцветный, светлоокрашенный серых, буроватых, бледно-зеленоватых оттенков.

Распространён в природе весьма широко. Породообразующий минерал во многих богатых магнезией, но бедных окисью кальция изверженных горных породах, особенно интрузивных (гарцбургитах, лерцолитах и других), широко распространённых на Урале, Северном Кавказе, в Закавказье, в Сибири и многих других местах. Большие, хорошо образованные совершенно белые кристаллы со слюдой флогопитом известны на Памире (Таджикистан).

Практического значения не имеет.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энстатит, свойства
 Систематика и общие свойства пироксенов

Минералы магния
Силикаты (минералы)
Пироксены
Породообразующие минералы